Kalliroe (gr. Kallirhoe, Kallirrhoe, łac. Calliroe, Callirhoe) – w mitologii greckiej dziewczyna z Kalidonu, ukochana Koresosa
 Kalliroe (gr. Kallirhoe, Kallirrhoe, łac. Calliroe, Callirhoe) – w mitologii greckiej heroina, córka Acheloosa, żona Alkmeona
 Kalliroe (gr. Kallirhoe, Kallirrhoe, łac. Calliroe, Callirhoe) – w mitologii greckiej heroina, córka Skamandra, matka Ganimedesa
 Kalliroe (gr. Kallirhoe, Kallirrhoe, łac. Calliroe, Callirhoe) – w mitologii greckiej jedna z Okeanid
 Kalliroe (gr. Kallirhoe, Kallirrhoe, łac. Calliroe, Callirhoe) – w mitologii greckiej królewna libijska, córka Lykosa

Zobacz też 
 Callirhoe – krater na planecie Wenus
 Callirhoe – roślina z rodziny ślazowatych
 Callirrhoe –  księżyc Jowisza